Anschutz bezeichnet:

 den plötzlichen Anstieg von voralpinen Gewässern, siehe Anschutz
 den amerikanischen Milliardär Philip Anschutz
 den heutigen Namen des ehemaligen deutschen Eisbrechers Max Waldeck (Schiff)